Brit Pack può riferirsi:

 al Brit Pack di attori degli anni 80, inclusi Gary Oldman, Tim Roth, Colin Firth e Daniel Day-Lewis;
 ai Young British Artists degli anni 90 inclusi Tracey Emin e Damien Hirst, talvolta etichettati appunto come "Brit Pack".